La Misma Gente steht für:

La Misma Gente (Rockband)
La Misma Gente (Salsa)